Slovo Lucky (anglicky šťastný) může znamenat:

 Lucky (píseň, Britney Spears), singl Britney Spears
 Lucky (album), album Melissy Etheridge
 přezdívka Vernona Wraye